dial. – abbreviazione di dialetto
 Dial Corporation – industria associata di Henkel
 Dial (Virginia Occidentale) – Area non incorporata della Virginia Occidentale
 Dunedin International Airport Limited
 Delhi International Airport (P) Limited – Aeroporto Internazionale Indira Gandhi
 The Dial – rivista statunitense pubblicata tra il 1840 ed il 1929
 DIAL – acronimo per Differential Absorption LIDAR
 DIAL – DIscovery And Launch, un protocollo open sviluppato da Netflix e Google per riproduzione multimediale su schermi remoti
 Dial – , conchiglia della serie manga ed anime One Piece